Cayetano María José Pío de Borbón-Parma y Braganza (* Lucca, 3 de junio de 1905 - † Mandelieu-la-Napoule, 9 de marzo de 1958) fue un aristócrata y militar hispano-italiano, hijo del último duque de Parma.

Fue tenido en cuenta por los miembros de la comunión católico-monárquica que representaba el Carlismo como sucesor de su primo Jaime de Borbón y Borbón-Parma, quien pudo haber sido Jaime III de España y Jaime I de Francia y Navarra. Algunos escritores de la época manifestaron su aprobación y conformidad respecto a las cualidades que tenía para haber sido rey de España; aun así, no aceptó considerarse pretendiente a dichos tronos.

Biografía 

Nació en la residencia familiar de Italia llamada Villa Pianore, en la ciudad de Lucca (Región de Toscana), donde fue bautizado siendo su padrino un amigo de su padre, el papa san Pío X a través de un cardenal, a quien pidió le representara. Fue el menor de todos sus hermanos, que contaron veinticuatro, doce de cada matrimonio de su padre.

Era hijo de Roberto I de Parma, último Duque gobernante de Parma antes de que el ducado se incorporase al Reino de Italia, y de su segunda esposa, la infanta María Antonia de Portugal, hija de Miguel I de Portugal. A los dos años de edad quedó huérfano, y fue trasladado a París, junto a su hermano mayor Sixto de Borbón-Parma, donde recibió una educación de príncipe cristiano, y estudiando posteriormente en diferentes países, entre ellos Francia, Italia o Luxemburgo.

Servicio militar 
Una vez iniciada la Guerra Civil Española, el 12 de enero de 1937 se alistó, con el permiso de su hermano Javier de Borbón-Parma, regente de la comunión tradicionalista, en el Requeté, en el Tercio de Navarra y bajo el seudónimo de Gaetan de Lavardín. El 7 de abril se le encomendó al Tercio de Navarra desalojar al enemigo del monte Saibigain, punto clave para abrir camino hacia Bilbao. El tercio se distinguió por su valor en esta exitosa operación, y le fue propuesta la medalla militar colectiva. Tras su participación en este combate, D. Cayetano fue ascendido al grado de alférez por méritos de guerra.

El 9 de mayo estando en el frente de Bizcargui fue herido en el cuello por una granada, y por la gravedad de las heridas fue trasladado al hospital “Alfonso Carlos” de Pamplona, donde tuvo que revelar su identidad. Durante su estancia hospitalaria recibió la visita del coronel Rada, que le ascendió al rango de teniente, nuevamente por méritos de guerra. También fue visitado a lo largo de su convalecencia por su hermana Zita de Borbón-Parma, última emperatriz de Austria-Hungría por su matrimonio con Carlos I de Austria y IV de Hungría, y por su sobrino Otto de Habsburgo-Lorena, hijo de los anteriores.

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, participó del lado de los aliados, junto con sus hermanos Javier y Félix, este último Gran Duque de Luxemburgo por su matrimonio con Carlota de Luxemburgo. En 1943 intentó alistarse en un batallón de austriacos que servía en el ejército estadounidense, pero fue rechazado por su origen francés. Posteriormente fue profesor en el Campamento Ritchie, en el que se formaba a jóvenes judío-alemanes para llevar a cabo operaciones especiales en territorio alemán.

Muerte 
El 8 de marzo de 1958 sufrió un grave accidente automovilístico cerca de Cannes, en la Costa Azul, cuando se disponía a visitar a su hermano Luis. Falleció al día siguiente de ser trasladado al hospital, y fue enterrado el 10 de marzo con la boina roja del Requeté, como él mismo había pedido.

Matrimonio y descendencia 
Contrajo matrimonio el 29 de abril de 1931 con la princesa Margarita de Thurn und Taxis (1909-2006), hija de Alejandro della Torre e Tasso, duque de Castel Duino. Fueron padres de una única hija:

 Diana Margarita de Borbón-Parma (París, 22 de mayo de 1932 - Hamburgo, 7 de mayo de 2020). Fallecida víctima de COVID-19.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

Casa de Borbón-Parma
Borbon
Combatientes requetés
Príncipes de Parma